Shot Tower ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shot Tower (Iowa), ID-Nr. 76000767
 Shot Tower (Maryland), ID-Nr. 69000373
 Shot Tower (Virginia), ID-Nr. 69000286
 Shot Tower (Wisconsin), ID-Nr. 73000080